Silene – naukowa nazwa rodzaju roślin lepnica
 Silene – miejscowość na Łotwie